Пливачка трка на 200 метара делфин стилом за жене на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону одржана је 31. јула (квалификације и полуфинале) и 1. августа (финале) на базену центра за водене спортове. 

Учествовало је 28 такмичарки из 21 земље. Квалификациона норма за ову дисциплину износила је 2:08,95 а селекционо време 2:13,46. 

Златну медаљу уз нови олимпијски рекорд освојила је Кинескиња Ђао Љујанг временом 2:04,06 чиме је поправила стари олимписјки рекорд за 12 стотинки. Иначе Љујанг је то била друга олимпијска медаља у овој дисциплини пошто је у Пекингу 2008. освојила сребро.

Освајачи медаља

Рекорди 
Пре почетка олимпијских игара у овој дисциплини важили су следећи рекорди:

Током такмичења остварени су следећи рекорди:

Резултати квалификација 
У квалификацијама је учествовало 28 такмичарки из 21 земље које су биле подељене у 4 квалификационе трке. Пласман у финале обезбедило је 16 девојака са најбољим резултатима а гранично време за полуфинале је било 2:09,33.

Резултати полуфинала 
Полуфинале 1

Полуфинале 2

Резултати финала

Види још 
 Пливање на Летњим олимпијским играма 2012.

Референце

Спољашње везе 

 Пливање на ЛОИ 2012. - службена веб страница
 Службени резултати

Пливање на Летњим олимпијским играма 2012.